Станислава Ангель-Энгелювна () — польская актриса театра и кино.

Биография 
Станислава Ангель-Энгелювна родилась 23 апреля 1908 года в Варшаве. Дебютировала в театре в 1935 г. Актриса театров в Варшаве, Лодзи и Щецине. Умерла 7 августа 1958 года в Щецине, похоронена на Центральном кладбище г. Щецина.

Избранная фильмография 
  — Вереск / Wrzos — Казя
  — Сердце матери / Serce matki — Мария
  — Рена / Rena (Sprawa 777) — Рена Ляска
  — Флориан / Florian — внучка Бронка
  — О чём не говорят / O czym się nie mówi... — Франия Вонторек, называемая «Утро»
  — Гений сцены / Geniusz sceny — Роза

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Киноактрисы Польши
Похороненные на Центральном кладбище в Щецине